Первинка — новинка, что сталось впервые.

 «Первинка» (1920-е) — первая украинская азбука для взрослых, составленная Николаем Кулишом.
 Первинки () — первые плоды (земли); первенцы скота (приносившиеся в жертву).
  — первые плоды полей и садов, подлежавшие отчислению в пользу священников.

Топонимы
 Первинка — микрорайон Адлерского района Сочи.
 Первинка — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.

См. также 
 «Бикурим» («первинки») — последний трактат Мишны ο первых плодах земли.

Примечания